Twang (muziekstijl)
 Twang (zangtechniek)